Melnitsa kan syfta på:
 Melnitsa (filmbolag) - rysk animeringsstudio

Geografi

Bulgarien 

 Melnitsa (distrikt), Jambol, Obsjtina Elchovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar